Miejscowości w Bośni i Hercegowinie, 
 Kovačići – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Kovačići – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Nevesinje
 Kovačići – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina
 Kovačići – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Olovo
 Kovačići – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Novi Travnik
 Kovačići – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Kovačići – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica